Palzer ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Palzer (* 1993), deutscher Skibergsteiger und Radrennfahrer
 Patrick Palzer (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Thomas Palzer (* 1956), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Balzer